Valle Encantado puede referirse a:

 Valle Encantado, sector de la ciudad de Cabimas, en Venezuela;
 el Valle Encantado, sección del valle de los ríos Limay y Traful, en la Patagonia argentina; o
 el Valle Encantado, nombre turístico de la Quebrada del Escoipe, en la provincia de Salta (Argentina).